ARCUL ISTORIC ESTE RAMURĂ DE SPORT DISTINCTĂ. PRACTICAREA ÎN ROMÂNIA A RAMURII DE SPORT ARC ISTORIC A FOST RECUNOSCUTĂ PRIN ORDINUL MINISTRULUI SPORTULUI NR. 150/18.03.2022.

Arcul istoric este o activitate fizică ce implică un sistem competițional după reguli specifice, organizat pe următoarele probe sportive: proba sportivă arc istoric, proba sportivă arc călare, proba sportivă 3D, proba sportivă tragere la distanță (Flight Shooting) și  proba sportivă tragere la ținte amplasate la distanță (Long Distance Target Shooting).

Ca urmare, noțiunea de arc istoric are multiple semnificații. Astfel, prin noțiunea de arc istoric înțelegem a). ramura de sport, b). proba sportivă și c). arcul tradițional (instrumentum).

Scopul nostru este promovarea arcului istoric ca și ramură de sport în România.

De asemenea, dorim să furnizăm informații utile arcașilor despre turnirul Șapte Fortărețe.

https://arcistoric.ro/